Een verkeersweg:
 N862 (België)
 N862 (Nederland), zie Provinciale weg 862